Kevin Murphy (1949-), un nageur britannique ;
 Kevin Murphy (1958-), un économiste américain ;
 Kevin Murphy, un historien américain ;
 Kevin Murphy (1970-), un homme politique canadien ;
 Kevin Murphy, un musicien de rock américain ;
 Kevin Murphy (1990-), un joueur américain de basket-ball ;
 , un scénariste et producteur américain.